Баршак — фамилия. Известные носители:
 Баршак, Александр Дмитриевич (род. 1978) — российский кинорежиссёр.
 Баршак, Павел Дмитриевич (род. 1980) — российский актёр театра и кино.
 Баршак, Илья Львович (1894—1959) — российский историк, литературовед, действительный член научного общества им. Т. Шевченко.